Haul ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Haul (1912–2000), deutscher Physikochemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Haul-Video